Марзін — українське прізвище. Жіноча форма — Марзіна.

Відомі носії 
 Марзін Юрій Вікторович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки